Бури́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Вьель-Ор. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65106.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 690 км к югу от Парижа, в 125 км юго-западнее Тулузы, в 50 км к юго-востоку от Тарба.

Коммуна расположена в . На севере коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 152 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 101 человека трудоспособного возраста (15-64 лет) 89 были экономически активными, 12 — неактивными (показатель активности — 88,1 %, в 1999 году было 70,1 %). Из 89 активных жителей работали 84 человека (43 мужчины и 41 женщина), безработных было 5 (3 мужчин и 2 женщины). Среди 12 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 1 — пенсионером, 4 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам (XIII век). Исторический памятник с 1960 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи